Tsokos ist der Familienname folgender Personen:

 Dionysios Tsokos (1820–1862), griechischer Maler
 Michael Tsokos (* 1967), deutscher Rechtsmediziner